Lukács je priimek več znanih oseb:

 István Lukács, tudi Stjepan Lukač (*1958), madžarsko-hrvaško-slovenski literarni zgodovinar
 György Lukács (1885—1971), madžarsko-nemški marksistični teoretik 
 Miklós Lukács, madžarski cimbalist 
John Lukacs (1924—2019), ameriški zgodovinar madžarskega rodu

Glej tudi 

 priimek Lukač